Stolen Magic é um filme mudo norte-americano em curta-metragem de 1915, do gênero comédia, dirigido por Mack Sennett. O elenco do filme também conta com a presença do próprio Mack Sennett.

Elenco 
 Raymond Hitchcock
 Mack Sennett
 Mabel Normand
 Fontaine La Rue

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1915
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco